Jméno a příjmení Roman Kučera má více nositelů:

 Roman Kučera (* 1964) – český fotbalový trenér a bývalý pedagog
 Roman Kučera (počítačový specialista) (* 1980) – český autor prací o počítačích, operačních systémech a sítích
 Roman Kučera (sportovní lezec) (* 1993) – český sportovní lezec